Stenostomum kan syfta på:

 Stenostomum (djur) – ett släkte plattmaskar
 Stenostomum (växter) – ett släkte växter